ORP „Gdynia” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od Gdyni, polskiego miasta leżącego nad Morzem Bałtyckim:
 ORP „Gdynia” – okręt-baza z 1939 roku, eks statek wycieczkowy „Gdynia” z lat 20. XX wieku
 ORP „Gdynia” – okręt-baza z okresu II wojny światowej, eks statek pasażerski SS „Kościuszko” z okresu międzywojennego
 ORP „Gdynia” (423) – kuter rakietowy projektu 205 z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy polskich okrętów